Jake Ryan puede referirse a:

Actor
 Jake Ryan (actor), actor australiano, más conocido por sus participaciones en series como Wentworth y en Underbelly: Razor.

Personaje
 Leslie "Jake" Ryan, personaje de televisión de la serie de televisión infantil Hannah Montana interpretado por el actor Cody Linley.